

Geografia 
 Alpi di Kor (Koralpe) – parte delle Prealpi di Stiria

Sigle 
 Komitet Obrony Robotników – Comitato di difesa degli operai, movimento politico polacco

Codici 
 KOR – codice aeroportuale IATA dell'aeroporto civile di Kokoro (Papua Nuova Guinea)
 KOR – codice vettore ICAO di Air Koryo
 kor – codice ISO 639-2 alpha-3 della lingua coreana
 KOR – codice ISO 3166-1 alpha-3 della Corea del Sud
 KOR – codice ISO 3166-2:RU della Korjakija (Russia)

Storia 
 Kor – fortezza dell'antico Egitto

Altro 
 Kor – personaggio di Star Trek, interpretato da John Colicos
 Kor – luogo immaginario dell'Universo DC